Flugplatz Celle steht für:

 Heeresflugplatz Celle, Rufzeichen „Celle Tower“ bzw. „Celle Turm“
 Flugplatz Celle-Arloh, Verkehrslandeplatz, Rufzeichen „Arloh Info“
 Segelfluggelände Scheuen (Celle-Scheuen), Rufzeichen „Scheuen Info“